Stooss ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stooss (1849–1934), Schweizer Strafrechtler
 Toni Stooss (* 1946), Schweizer Ausstellungsmacher und Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Stooß
 Stoss
 Stoos